Inti může být:
 Inti – kněz a člen soudního tribunálu na faraónově dvoře
 Inti – incký bůh slunce
 Inti – původní měna v Peru
 Inti – softwarová společnost
 Instituto Nacional de Tecnología Industrial – národní institut pro průmyslové technologie v Argentině.
 INTI International University College – skupina univerzit v jihovýchodní Asii.